Der Europäische Berufsbildungsatlas () ist eine gemeinnützige und bisher einzigartige Initiative der Arbeitsämter und Sozialpartner zwischen den Ländern Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz.

Es ist ein interaktives Informations- und Austauschnetzwerk aus öffentlichen Institutionen, das sich zum Ziel gesetzt hat Schüler, Auszubildende und Studenten bei der Ausbildung oder Arbeitsaufnahme im Ausland zu informieren und zu unterstützen. Das Netzwerk berät darüber hinaus bei der Anerkennung (Nostrifikation) von Abschlüssen und Qualifikationen, die im Ausland erworben wurden. Die Initiative wird von der EU-Kommission und anderen öffentlichen Institutionen gefördert.

Ziele 
 Erhöhung der Durchlässigkeit in den grenzüberschreitenden Arbeits- und Ausbildungsregionen
 Abbau von Mobilitätsbarrieren (Informationsdefizite und bürokratische Hürden in den Einzelstaaten)
 Mehr Transparenz in der Berufsbildung und Entwicklung grenzüberschreitender Berufsbilder
 Unterstützung bei der Entwicklung einer Europäischen Mobilitätskultur
 Zusammenführung regional segmentierter Arbeitsmärkte und Ausgleich zwischen regionalen und sektoralen Disparitäten

Besonderheiten 
Die Initiative Europäischer Berufsbildungsatlas richtet sich an Personen, die eine berufliche Ausbildung im Nachbarland absolvieren wollen, eine ihrer Qualifikation entsprechende Arbeitsmöglichkeit im Ausland suchen, Berufsabschlüsse grenzüberschreitend vergleichen wollen oder sich über die Anerkennung (Nostrifikation) ihres Abschlusses im Ausland und das entsprechende nationale Verfahren erkundigen wollen. Anhand von zielgruppenorientierten Zugängen (z. B. Ausbildungssuchende oder Bildungsexperten) werden Informationen je nach Nutzerinteresse intelligent aufbereitet, ganz gleich ob die Person ein sehr konkretes Anliegen hat (z. B. Anerkennung eines bestimmten Berufs bei einer Stelle im Ausland) oder nur allgemein informiert (z. B. schulische Mindestvoraussetzungen für eine Ausbildung in einem bestimmten Beruf) werden möchte.

Die Initiative Europäische Berufsbildungsatlas versteht sich überwiegend als Erstinformationsquelle auf dem Weg zu einer Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit im Ausland. Neben den Detailinformationen finden die Nutzer der Initiative stets auch Hinweise und die Kontaktdaten von Experten und Institutionen, die weiterführend und individuell beraten können, sowie Links zu anderen nationalen, regionalen oder branchenspezifischen Informationsdiensten.

Je nach Zielgruppe bietet der Europäische Berufsbildungsatlas eine schnelle Suchfunktion, eine Detailsuche oder eine geführte Suche an, um die Nutzer möglichst zielgenau zu der gewünschten Information oder dem Ansprechpartner zu führen. Die neuartigen und innovativen Möglichkeiten des World Wide Web als Informationsquelle und Kommunikationsplattform macht sich auch der Europäische Berufsbildungsatlas zu Nutze. Der Europäische Berufsbildungsatlas kann durch die registrierten Nutzer (z. B. Bildungsexperten, Anerkennungsexperten, öffentliche Arbeitsvermittler) selbständig angepasst, aktualisiert und erweitert werden. Der Zugriff auf die interne Datenbank mit einem Login wird jedem registrierten Nutzer gewährt.

Initiatoren, Partner und Förderstellen 
Autonome Provinz Bozen-Südtirol:
 Abteilung Arbeit
 Abteilung deutsche und ladinische Berufsbildung
 Abteilung Familie und Sozialwesen – Dienststelle für Personalentwicklung
 Amt für Gesundheitswesen – Amt für Ausbildung des Gesundheitspersonals
 Abteilung Bildungsförderung, Universität und Forschung – Amt für Hochschulförderung, Universität und Forschung

Schweiz:
 Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Graubünden
 Amt für Berufsbildung, Graubünden
 SECO Staatssekretariat für Wirtschaft, Schweiz
 BBT Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, Schweiz

Deutschland:
 DGB Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Bayern
 vbw Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.
 BayME Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e.V.
 Bundesagentur für Arbeit, Deutschland

Österreich:
 ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund
 Wirtschaftskammer Österreich
 AMS Arbeitsmarktservice Österreich
 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Österreich

Siehe auch 
 Berufsausbildung#Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Weblinks 
 

Regionalpolitik der Europäischen Union
Bildung (Tirol)
Bildung in Salzburg
Wirtschaft (Bayern)
Bildung (Vorarlberg)
Bildung in Südtirol
Wirtschaft (Südtirol)
Bildung (Kanton Graubünden)
Berufsbildung
Arbeitsmarkt
Beschäftigungs- und Sozialpolitik der Europäischen Union